Konrad Kraus ist der Name folgender Personen:

* Konrad Kraus (Architekt) (1833–1886), deutscher Architekt und Schriftsteller
 Konrad Kraus (Pädagoge) (1850–1922), österreichischer Pädagoge und Schulbuchautor 

Siehe auch:
 Konrad Krauß (1904–1978), deutscher Fußballspieler
 Konrad Krauss (* 1938), deutscher Schauspieler